Beacham ist der Familienname folgender Personen:

 Margaret Beacham (* 1946), britische Mittelstreckenläuferin
 Stephanie Beacham (* 1947), britische Filmschauspielerin

Siehe auch:
 Beecham
 Peacham